

Architettura 
 Pont Neuf – ponte sulla Senna più antico di Parigi
 Pont Neuf – ponte ad arco a Châtillon in Valle d'Aosta

Altro 
 Gli amanti del Pont-Neuf – film del 1991 scritto e diretto da Leos Carax
 Le Pont-Neuf – dipinto del pittore Pierre-Auguste Renoir
 Pont Neuf – stazione della metropolitana di Parigi